Марго́н, Марґон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року Маргон, Брюнель i Кудресо було об'єднано в новий муніципалітет Арсісс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 530 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маргон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маргон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар